Ива́н Серге́евич Шмелёв (, Москва, Российская империя — 24 июня 1950, Покровский монастырь, Бюсси-ан-От, Франция) — русский писатель, публицист, православный мыслитель.

Из московского купеческого рода Шмелёвых, представитель консервативно-христианского направления русской словесности. Дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе (1931 и 1932 годы).

Происхождение, семья 

Родился  1873 года в Донской слободе Москвы в купеческой семье Сергея Ивановича и Евлампии Гавриловны Шмелевых. Иван Сергеевич Шмелев – пятый ребёнок в семье родителей. Всего у родителей Ивана Сергеевича было шестеро детей, один сын умер во младенчестве.

Дед Ивана Сергеевича был государственным крестьянином родом из Гуслицкого края Богородского уезда Московской губернии, поселившимся в Замоскворецком районе Москвы после устроенного французами пожара 1812 года. Отец Сергей Иванович уже принадлежал к купеческому сословию, но не занимался торговлей, а держал большую плотничью артель, в которой трудилось более 300 работников, и владел банными заведениями, а также брал подряды. Воспитателем (дядькой) своего сына он определил набожного старика, бывшего плотника Михаила Панкратовича Горкина, под влиянием которого у Шмелёва возник интерес к религии. В детстве немалую часть окружения Шмелёва составляли мастеровые, среда которых также сильно повлияла на формирование мировоззрения писателя.

Другие дети С. И. и Е. Г. Шмелёвых тоже отошли от предпринимательства. Софья Сергеевна Шмелёва окончила Московскую консерваторию. Софья Сергеевна вышла замуж за Никанора Никаноровича Любимова (умер в 1918 году), родила шестерых детей: Екатерину, Марию, Ольгу, Андрея, Никанора, Ивана. Никанор дружил с сыном писателя, Сергеем. Правнук и прапраправнучка Ольги Никаноровны Любимовой — племянницы И. С. Шмелёва — живут в Варшаве (Польша). 

Крестник и внучатый племянник И. С. Шмелёва – Ив Жантийом-Кутырин (1920–2016). Ив Жантийом или Ивистион Андреевич – сын Ю. А. Кутыриной, племянницы О. А. Шмелёвой. И. С. Шмелёв называл его Ивушкой. Ив Жантийом – математик и лингвист, профессор Безансонского университета, офицер ордена «Академических пальм». Автор книги «Мой крестный. Воспоминания об Иване Шмелеве». Похоронен во Франции, в городе Безансон.

Биография 
Начальное образование получил дома, под руководством матери, которая особое внимание уделяла литературе и, в частности, изучению русской классики. Затем учился в шестой Московской гимназии, после окончания которой (1894) поступил в Московский университет. В 1898 году окончил  и год служил в армии. Затем на протяжении восьми лет служил чиновником по особым поручениям Владимирской казённой палаты Министерства внутренних дел; Шмелёвы тогда жили во Владимире на Царицынской улице (ныне — улица Гагарина).

Еще гимназистом, весной 1891 года, когда Ивану Сергеевичу было 18 лет, он познакомился с Ольгой Александровной Охтерлони. В тот момент Ольге Александровне было 16 лет и она заканчивала обучение в благотворительном учреждении - Санкт-Петербургском патриотическом институте, в котором учились девушки из военных семейств. Предки девушки по мужской линии были потомками древнего шотландского рода и принадлежали к роду Стюартов, деды были генералами. Мать Ольги Александровны была дочерью обрусевшего немца. Родственники Ольги снимали квартиру в доме Шмелевых, здесь во время каникул и произошла первая встреча молодых людей, определившая их судьбу. Свадьба состоялась 14 июля 1894 года. Вместе они прожили 41 год. Умерла Ольга Александровна 22 июня 1936 года. У пары был единственный сын - Сергей (06.01.1896— январь 1921). Сергей был студентом Московского университета, в первую мировую войну ушёл на фронт добровольцем, затем участвовал в Белом движении. Во время красного террора в Крыму - расстрелян. Трагическая судьба сына писателя упомянута Никитой Михалковым в цикле Русские без России.

Февральскую революцию Шмелёв первоначально приветствовал и даже отправился в Сибирь для встречи политкаторжан, однако вскоре разочаровался в её идеях. С самого начала был противником Октябрьской революции и большевизма, увидев в них разрушение России. События 1917 года и последовавшие за ним события привели Шмелёва к значительным переменам в его мировоззрении. В июне 1918 года он вместе с семьёй уехал из большевистской Москвы в занятый германскими войсками Крым, в Алушту, где сначала жил в пансионе «Вилла Роз», принадлежавшем Тихомировым, а затем приобрёл дом с земельным участком.

Осенью 1920 года, когда Крымский полуостров был занят Красной армией, большевики арестовали его сына Сергея, офицера русской армии (бывшего подпоручика артиллерии). Несмотря на ходатайства Шмелёва перед Луначарским и Лениным, к которому лично обращался Максим Горький, Сергей Шмелёв был расстрелян в числе десятков тысяч жертв красного террора в Крыму.

Убийство сына, красный террор, начавшийся при большевиках голод в Крыму повергли Шмелёва в тяжелейшую душевную депрессию. На основе пережитого, уже будучи в эмиграции, он написал эпопею «Солнце мёртвых», которая вскоре принесла автору европейскую известность.

Из Крыма Шмелёв, когда появилась такая возможность, переехал в Москву, но уже тогда серьёзно задумался об эмиграции — в значительной степени под влиянием обещания писателя Ивана Бунина оказать на первых порах помощь семье писателя. В 1922 году Шмелёв покинул Советскую Россию и отправился сначала в Берлин, а затем в Париж, прожив в этом городе до конца жизни. В Париже его произведения публиковались во многих русских эмигрантских изданиях, таких как «Последние новости», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия», «Сегодня», «Современные записки», «Русская мысль» и других. Там же началась его дружба с русским философом-эмигрантом Иваном Ильиным и длительная переписка с ним (233 письма Ильина и 385 писем Шмелёва).

Годы Второй мировой войны провёл в оккупированном нацистскими войсками Париже, где сотрудничал с прогерманской газетой «Парижский вестник». Он активно поддержал нападение гитлеровской Германии на СССР. Историк Сергей Мельгунов записал 27 июля 1941 года в дневнике: «Шмелёв так и говорит: с фюрером — Бог». В письме к О. А. Бредиус-Субботиной от 30 июня 1941 года Шмелёв восклицал: «Я так озарён событием 22. VI, великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Верю крепко, что крепкие узы братства отныне свяжут оба великих народа. Великие страдания очищают и возносят. Господи, как бьётся сердце моё, радостью несказанной». Наступление немецких войск под Москвой Шмелёв, по собственному признанию, воспринял как вступление преподобного Сергия Радонежского в свою вотчину; окружение советских армий — как осуществление надежд на духовное воскресение России, изложенных им в повести «Куликово Поле» (о явлении Преподобного Сергия в советском Загорске): «…вчера был день моего Сережечки, преп. Сергия Радонежского, России покровителя. Я ждал. Я так ждал, отзвука, — благовестия ждал — с „Куликова поля“! Я его писал ночами, весь в слезах, в дрожи, в ознобе, в вере … Я не обманулся сердцем, Преподобный отозвался… Я услыхал фанфары, барабан — в 2 ч. 30 мин., — специальное коммюнике: прорван фронт дьявола, под Вязьмой, перед Москвой, армии окружены… идёт разделка, Преподобный в вотчину свою вступает, Божье творится…» (из письма к О. А. Бредиус-Субботиной от 9 октября 1941 года). На молебне, отслуженном в Париже после оккупации Крыма в ноябре 1941 года, Шмелёв, как он сам писал, благодарил Бога за «отнятие Крыма от палачей и бесов, от мучителей». В письме Ивану Ильину он объяснял свою радость по поводу захвата Крыма немецкими войсками так: «… Всё равно: отняли у бесов Кр(ым) немцы, союзники, белые ли войска… одно было в душе: умученные не в их власти, не в их злобе!.. Не Крым от России отнят: священный прах вырван из окровавленных лап убийц…». Приветствуя военные успехи вермахта, Шмелёв писал: «…Так крепко верю и так ярко чувствую, что славянская и германская души — широкие, большие души, и могут понять одна другую». Он поддерживал решение части русских эмигрантов воевать против СССР в составе армии Власова, воспринимая их участие во Второй мировой войне как Вторую Гражданскую: «…ехать на восток биться с большевиками. <…> Это бой с бесовской силой… и не виноват перед Богом и совестью идущий, если бесы прикрываются родной нам кровью».

Последние годы жизни Шмелёва прошли в болезнях, бедности и одиночестве. Большинство знакомых отвернулись от него. Марк Вишняк, один из издателей журнала «Современные записки», писал: «Я не был свидетелем поворота Шмелёва в сторону Гитлера как освободителя России и не касаюсь этого прискорбного периода потому, что, кроме самоочевидного возмущения, он ничего, конечно, не может вызвать».

Шмелёв скончался 24 июня 1950 года в Покровском монастыре в Бюсси-ан-От от сердечного приступа. Был погребён на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, откуда его прах вместе с прахом супруги 26 мая 2000 года был перевезён, согласно его предсмертной воле, на родину, и 30 мая 2000 года захоронен рядом с могилами членов семьи двоюродного брата его отца в некрополе московского Донского монастыря.

Творчество

Раннее творчество 
Первые литературные опыты Шмелёва относятся ещё ко времени обучения в Московской гимназии. Его первым опубликованным произведением стала зарисовка «У мельницы» 1895 года в журнале «Русское обозрение»; в 1897 году в печати появился сборник очерков «На скалах Валаама», вскоре запрещённый царской цензурой.

В 1907 году Шмелёв, в то время чиновник во Владимирской губернии, вёл активную переписку с Максимом Горьким и отправил ему на рецензирование свою повесть «Под горами». После положительной оценки последнего, Шмелёвым была закончена повесть «К солнцу», начатая ещё в 1905 году, за которой последовали «Гражданин Уклейкин» (1907), «В норе» (1909), «Под небом» (1910), «Патока» (1911). Для произведений писателя этого периода характерны реалистическая манера и тема «маленького человека».

В 1909 году Шмелёв вступил в литературный кружок «Среда». В 1911 году в печати появилась его повесть «Человек из ресторана». С 1912 года Шмелёв сотрудничает с Буниным, став одним из учредителей «Книгоиздательства писателей в Москве», с которым его последующее творчество было связано на протяжении многих лет.

В 1912—1914 годах было издано несколько его повестей и рассказов: «Виноград», «Стена», «Пугливая тишина», «Волчий перекат», «Росстани», посвящённые описанию быта купечества, крестьянства, нарождающейся буржуазии. Впоследствии вышли два сборника прозы, «Лик скрытый» и «Карусель», а также сборник очерков «Суровые дни» (1916); за ними последовали повесть «Как это было» (1919), повествующая о событиях Гражданской войны в России, и рассказ «Чужая кровь» (1918—1923).

Творчество 1920—1930 годов 
Новый период в творчестве писателя начинается после его эмиграции из России в 1922 году. Первое значительное произведение, которое Шмелёв опубликовал в эмиграции, — эпопея «Солнце мёртвых». Книга была переведена на многие языки и принесла Шмелёву широкую известность.

Как пишет литературовед Вадим Крейд в книге «Дальние берега», где собраны воспоминания о русских писателях-эмигрантах, «у Шмелёва был свой многочисленный благодарный читатель в эмиграции, что можно сказать лишь об ограниченном числе писателей и поэтов зарубежья».

«Солнце мёртвых» (1925). <blockquote>
 Это такая правда, что и художеством не назовёшь. В русской литературе первое по времени настоящее свидетельство о большевизме. Кто ещё так передал отчаяние и всеобщую гибель первых советских лет, военного коммунизма? Александр Солженицын
 Прочтите это, если у вас хватит смелости.  Томас Манн </blockquote>

Творчество первых лет эмиграции представлено в основном рассказами-памфлетами: «Каменный век» (1924), «Два Ивана» (1924), «На пеньках» (1925), «Про одну старуху» (1925); для этих произведений характерны мотивы критики «бездуховности» западной цивилизации и боль за судьбу, постигшую родину писателя после Гражданской войны.

В произведениях, написанных спустя несколько лет: «Русская песня» (1926), «Наполеон. Рассказ моего приятеля» (1928), «Обед для разных», — на первый план выходят картины «старого житья» в России вообще и Москве в частности. Для них характерны красочные описания религиозных празднеств и обрядов, прославление русских традиций. В 1929 году вышла книга «Въезд в Париж. Рассказы о России зарубежной», посвящённая тяжёлым судьбам представителей русской эмиграции. В 1930 году был опубликован лубочный роман Шмелёва «Солдаты», сюжетом для которого послужили события Первой мировой войны.

Наибольшую известность принесли Шмелёву романы «Богомолье» (1931) и «Лето Господне» (1933—1948), дающие широкую картину быта старой, «патриархальной» России, Москвы и любимого писателем Замоскворечья. Эти произведения были весьма популярны в среде русского зарубежья.

 Последний период творчества 
Для последнего периода жизни Шмелёва характерны тоска по родине и тяга к монастырскому уединению. В 1935 году в печати появился его автобиографический очерк «Старый Валаам» о его давней поездке на остров Валаам, спустя год был выпущен построенный на «сказе» роман «Няня из Москвы» (1936), написанный от лица пожилой русской женщины Дарьи Степановны Синицыной.

В послевоенном романе 1948 года «Пути небесные» о судьбах реальных людей, инженера В. А. Вейденгаммера, религиозного скептика, и послушницы Страстного монастыря Дарьи Королёвой, нашла отражение «тема реальности Божьего промысла в Земном Мире». Роман остался неоконченным: смерть не позволила писателю завершить его третий том, поэтому в печать вышло лишь два первых.

В 1931 и 1932 годах был номинирован на Нобелевскую премию по литературе Томасом Манном и Николасом ван Вейком соответственно.

В Большой советской энциклопедии при характеристике дореволюционного творчества Шмелёва признавались его хорошее знание городского быта и народного языка, отмечалось «внимание к сказу». Всё творчество писателя после эмиграции рассматривалось исключительно как антисоветское, с характерной ностальгией «по дореволюционному прошлому».

 Увековечение памяти 

 В 1993 году в Алуште был открыт ; открытие было приурочено к 120-летнему юбилею писателя. Экспозиции музея отображают основные этапы жизни писателя. Коллекция музея состоит из материалов архива И. С. Шмелёва, переданных его внучатым племянником И. Жантийомом, а также документов и предметов эпохи из архивных фондов музея С. Н. Сергеева-Ценского. Здесь же представлена мебель, которой пользовался И. С. Шмелёв, его произведения, письма, телеграммы и личные фотографии.
 В 2000 году в Москве на доме № 7 стр. 5 по ул. Большая Полянка, где Шмелев жил в 1915—1918 гг. и в 1922 г., была открыта мемориальная доска.
 29 мая 2000 года в Замоскворечье, в сквере у перекрёстка между Большим Толмачёвским и Лаврушинским переулками, был установлен памятник-бюст Шмелёва на небольшом постаменте в виде колонны с каннелюрами. Скульптурный портрет писателя был изготовлен ещё при его жизни скульптором Лидией Лузановской. 16 июня 2014 года этот сквер был назван в честь писателя сквером Шмелёва.
 28 февраля 2014 года во Владимире, на доме № 31 по улице Гагарина (бывшая Царицынская), где писатель проживал вместе со своей семьёй, была открыта мемориальная доска. Барельефный портрет создан заслуженным художником России скульптором Игорем Черноглазовым.

 Постановки и экранизации 
 Немой советский фильм Якова Протазанова «Человек из ресторана» (1927).
 «Человек из ресторана» поставлен в 2000 году режиссёром Мариной Глуховской в Омском государственном камерном театре «Пятый театр».
 Рисованный мультфильм «Моя любовь» по роману «История любовная» создан в 2006 году ярославцем Александром Петровым.
 «Человек из ресторана» поставлен в 2015 году режиссёром Егором Перегудовым в театре «Сатирикон».

 Документалистика 

 «Иван Шмелёв. Пути земные». Документальный фильм. Производство телеканала «Россия-Культура», 2008. Режиссёр: Андрей Судиловский.  Диплом жюри неигрового кино XIV Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве.

 Библиография 

 Сочинения 

У мельницы, 1895

Распад. Из воспоминаний приятеля, 1906

Вахмистр, 1906

Гражданин Уклейкин, 1908

По спешному делу, 1910

Человек из ресторана, 1911

Иван Кузьмич, 1912

Под небом, 1912

Патока, 1912

Волчий перекат, 1913

Виноград, 1913

Росстани, 1913

По приходу, 1913

Карусель, 1914

Знамения, 1914

Лихорадка, 1915

Правда дяди Семёна, 1915

На большой дороге, 1915

У плакучих берёз, 1915

Лик скрытый, 1916

Забавное приключение, 1917

Голуби, 1918

Неупиваемая Чаша, 1918

Сладкий мужик, 1919

Родное (Из потерянной рукописи), 1920—1930

Солнце мёртвых, 1923

Музыкальное утро, 1923

Два Ивана. История, 1924

Про одну старуху 1924

Свечка. Рассказ управляющего, 1924

«В ударном порядке». Рассказ ветеринара, 1924

Сила. Рассказ спасённого, 1924

Птицы, 1924

На пеньках. Рассказ бывшего человека, 1924

Два письма, 1924

Каменный век, 1924

Крестный подвиг, 1924

Душа Родины, 1924

Русское дело, 1924

Убийство, 1924

Кошкин дом, 1924

Солдаты (неоконченный роман), 1925

«Драгоценный металл», 1925

Яичко, 1925

Чудесный билет. Рассказ парижанина с Рогожской, 1925

Письмо молодого казака, 1925

Новый год. Святочный рассказ, 1925

Весенний плеск, 1925

Песня, 1925

Въезд в Париж, 1925

Сидя на берегу (1925):

1) Океан

2) Крестный ход

3) Золотая книга

4) Город-призрак

5) Москва опозоренная

6) Russie

7) Вереск

Орёл, 1926

Марево. Рассказ «бродяги», 1926

Свет Разума, 1926

Блаженные, 1926

Тени дней, 1926

Чёртов балаган, 1926

Как мы открывали Пушкина, 1926

История любовная, 1926—1927

Как я узнавал Толстого, 1927

Гунны, 1927

Прогулка, 1927

Железный дед, 1927

Христова всенощная, 1927

Как нам быть? (Из писем о России), 1927

«Похоть» совести, 1927

Весенний ветер (Верба), 1927

Журавли, 1927

Вечный завет, 1928

Туман, 1928

Панорама, 1928

Миша, 1928

Как я стал писателем, 1929—1930

Мученица Татьяна, 1930

Душа Москвы. Памятка, 1930

Богомолье, 1930—1931

Лето Господне. Праздники, 1927—1931

Музыкальная история. Рассказ моего приятеля, 1932

Смешное дело. Рассказ встречного человека, 1932

Няня из Москвы, 1932—1933

Перстень, 1932—1935

Первая книга, 1934

Мартын и Кинга, 1934

Небывалый обед, 1934

Как я встречался с Чеховым, 1934

Как я покорил немца. Рассказ моего приятеля, 1934

Милость преподобного Серафима, 1934

Лето Господне. Радости. Скорби, 1934—1944

Старый Валаам. Очерк, 1935

Пути небесные, том 1, 1935—1936

Лампадочка, 1936

Как я ходил к Толстому, 1936

У старца Варнавы (к 30-летию со дня его кончины), 1936

Страх, 1937

Глас в нощи. Рассказ помещика, 1937

Свет вечный. Рассказ землемера, 1937

Иностранец (неоконченный роман), 1938

Трапезондский коньяк, 1938

Рубеж, 1940

Рождество в Москве. Рассказ делового человека, 1942—1945

Свет (Из разорваной рукописи), 1943

Почему так случилось

Пути небесные, том 2, 1944—1947

Заметы:

1) "Врёшь, есть Бог..!, 1947

2) Ясновидец, 1947

3) Еловые лапы, 1947

4) Бескрестный Лазарь, 1947

5) Угодники Соловецкие, 1948

Заметки не писателя, 1949

Приволье. К 45-летию кончины А. Чехова: 2 июля 1904 г., 1949

Приятная прогулка, 1950

 Примечания 

 Литература 
 Монографии

 Дзыга Я. О. Творчество И. С. Шмелёва в контексте традиций русской литературы. — , 2013. — 346 с.
 Кутырина Ю. А. Иван Сергеевич Шмелёв. — Париж: РНТ, 1960.
 Любомудров, А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелёв. — : Дмитрий Буланин, 2003.
 Руднева Е. Г. Заметки о поэтике И. С. Шмелёва. — , 2002. — 128 с.
 Соболев Н. И. Повесть И. С. Шмелёва «Неупиваемая Чаша»: Творческая история, поэтика, текст. — Петрозаводск: ПетрГУ, 2013. — 304 с.
 Соболев Н. И. Повесть И. С. Шмелёва «Росстани»: критика текста, поэтика, материалы творческих рукописей : научное электронное издание / Н. И. Соболев. — Электрон. дан. — Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2017.
 Соболев, Н. И. Повесть И. С. Шмелёва «Гражданин Уклейкин»: материалы творческих рукописей: монография : научное электронное издание / Н. И. Соболев, О. А. Сосновская. — Электрон. дан. — Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2017.
 Солнцева Н. М. Иван Шмелёв: Жизнь и творчество: Жизнеописание. — : Эллис Лак, 2007. — 544 с. — ISBN 978-5-902152-45-3.
 Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелёва. — , 2000.
 Суровова Л. Живая старина Ивана Шмелёва. — , 2006. — 304 с.
 Черников А. П. Проза И. С. Шмелёва: Концепция мира и человека. — Калуга: Калужский областной институт усовершенствования учителей, 1995. — 344 с.
 Шаховской Д. М. И. С. Шмелёв: Библиография. — Paris, 1980.
 Шешунова С. В. Образ мира в романе И. С. Шмелёва «Няня из Москвы». — Дубна, 2002.
 Шешунова С. В. Судьба и книги Ивана Шмелёва. Цикл лекций на радио «Град Петров» [2 MP3-CD]. — , 2010.
 Aschenbrenner, Michael. Jwan Schmeljow: Leben und Schaffen des grossen russischen Schriftellers — Königsberg / Pr., Berlin: Ost-Europa-Verl., 1937.

 Научные статьи, сборники и материалы научных конференций

 Венок Шмелёву. Материалы международной научной конференции «Иван Шмелёв — мыслитель, художник и человек» (2000). — , 2001.
 Грико Т. Шмелёвы // Москва. 2000. — № 6. — С. 174−187.
 
 Дзыга Я. О. Изображение быта в «Истории любовной» И. С. Шмелёва: диалог с традицией // Вестник Самарского государственного университета. — 2011. — № 7 (88). — С. 106—110.
 Есаулов И. А. Поэтика литературы русского зарубежья (Шмелёв и Набоков: два типа завершения традиции) // Категория соборности в русской литературе. — Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1995.
 И. С. Шмелёв в контексте славянской культуры: VIII Крымские международные Шмелёвские чтения. — Симферополь: Таврия-Плюс, 2000.
 И. С. Шмелёв и духовные традиции славянской культуры: Сб. материалов междунар. науч. конф. 11—15 сент. 2002 г., г. Алушта / XI Крымские международные Шмелевские чтения. — Алушта, 2004.
 И. С. Шмелёв и русская литература XX века. III Крымские Шмелёвские чтения: тезисы докладов научной конференции, 19—26 сент. 1994 г. — Алушта, 1994.
 И. С. Шмелёв и проблемы национального самосознания (традиции и новаторство): сборник статей. — : ИМЛИ РАН, 2015. — 536 с.
 Кияшко Л. Н. Автобиографическая проза как феномен литературы русского зарубежья (И. С. Шмелёв «Богомолье» и «Лето Господне») // Вопросы филологии. — 2011. — N 2 (38). — С. 124—132.
 Кияшко Л. Н. Чудо Георгия о змие в прозе И. Шмелёва (повесть «Неупиваемая Чаша») // Мир русского слова. — 2012. — № 2. — С. 68—73.
 Любомудров А. М. Интуитивное и рациональное в творческой личности И. С. Шмелёва // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8: Литературоведение. Журналистика. — 2007. — № 6.
 Нечаенко Д. А. Сказка о России: «духоводительные видения» и сны в романе И. С. Шмелёва «Лето Господне» // Нечаенко Д. А. История литературных сновидений XIX—XX веков: Фольклорные, мифологические и библейские архетипы в литературных сновидениях XIX-начала XX вв. — : Университетская книга, 2011. — С. 744—753. — ISBN 978-5-91304-151-7.
 Осьминина Е. А. Возвращение Ивана Шмелёва // Москва. 2000. — № 6. — С. 173—174.
 Памяти Ивана Сергеевича Шмелёва: сб. статей и воспоминаний. — Мюнхен, 1956.
 Попова Л. Н. Шмелёв в Алуште. — Алушта: Крым. архив, 2000. — 83 с.
 Соболев Н. И. Из творческой истории повести И. С. Шмелёва «Неупиваемая Чаша» [Текст] // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр (Серия «Проблемы исторической поэтики»; вып. 10). — Петрозаводск; М.: ПетрГУ, 2012. — Вып. 7. — С. 328—342. 
 Соболев Н. И. Послойный анализ чернового автографа повести «Неупиваемая Чаша» // Учёные записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Общественные и гуманитарные науки». 2013. № 7 (136). — Т. 2. — С. 74—75.
 Соболев Н. И. Проблемы поэтики повествования в творческой истории повести И. С. Шмелёва «Росстани» // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: ПетрГУ, 2015. — Вып. 13. — С. 492—506. 
 Соболев Н. И. К проблеме поэтики художественного времени в произведениях И. С. Шмелёва // Учёные записки Петрозаводского государственного университета. — 2014. — № 7 (144), ноябрь. — Сер. «Общественные и гуманитарные науки». — С. 87—90.
 Солженицын А. И. Иван Шмелёв и его «Солнце мёртвых». Из «Литературной коллекции» // Новый мир. — 1998. — № 7.
 Сосновская О. А. От «света знания» к «свету разума»: образ детства в прозе И. С. Шмелёва 1906—1910 гг.  // Проблемы исторической поэтики. — 2016. — № 14. — С. 311—332.
 Сосновская О. А. Образ книги в ранней прозе И. С. Шмелёва  // Проблемы исторической поэтики. — 2016. — № 14. — С. 333—345.
 Фирсов С. Л.'' «Если мы хотим России». Восприятие России в эмигрантской публицистике Ивана Шмелёва // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2020. — Т. 21. выпуск 4. — Часть 1.- С. 286—299.

Ссылки 
 Художественное, публицистическое и эпистолярное наследие И. С. Шмелёва в авторской орфографии и пунктуации на филологическом портале philolog.ru 
 Лекционный курс Светланы Шешуновой о жизни и творчестве Ивана Шмелёва  Благотворительный фонд «Предание»
 
 Последний путь Ивана Шмелёва.  Биография. Творчество. Как возвращали прах писателя в Москву из Сент-Женевьев-де-Буа.
 Ко дню памяти Ивана Сергеевича Шмелёва 
 Прах Ивана Шмелёва перезахоронен на кладбище Донского монастыря 
 «Тропой „Богомолья“» — проект почитателей творчества И. С. Шмелёва. Ежегодное пешее паломничество из Москвы в Сергиев Посад 
 Сочинения И. С. Шмелёва на сайте Проекта «Собрание классики» Библиотеки Мошкова 
 Музей И. С. Шмелёва в Алуште 
 Сочинения И. С. Шмелёва на сайте Тверской епархии

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Номинанты Нобелевской премии по литературе
Выпускники 6-й Московской гимназии
 
Военные писатели Российской империи
Русские писатели первой волны эмиграции
Русские эмигранты первой волны во Франции
Перезахороненные
Похороненные в некрополе Донского монастыря